Корженко — украинская фамилия. Известные носители:
 Корженко, Владимир Борисович (1961—1981) — советский хоккеист.
 Корженко, Павел Евсеевич (1911—?) — советский военачальник, генерал-лейтенант.

См. также 
 Корж
 Коржи
 Коржов